Jonathan Dubois (né le  à Drummondville, province du Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Jonathan Dubois commence sa carrière en LHJMQ en 1991 avec les Voltigeurs de Drummondville, franchise de hockey sur glace de sa ville natale. La saison suivante, il rejoint le Laser de Saint-Hyacinthe.  En 1996, il joue en CHL avec les Channel Cats de Huntsville. Durant la saison 1998-1999, il remporte la Coupe du Président Ray Miron. Il joua dans divers franchises durant plusieurs saisons avant de rejoindre l’Europe et le club de Gap en Ligue Magnus. Il finira sa carrière en 2007 en LNAH.

Trophées et honneurs personnels 
1998-1999 (CHL) : Champion de la Coupe du Président Ray Miron avec les Channel Cats de Huntsville.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||26 ||2 ||4 ||6 ||31 || || || || ||
|- 
|1992-1993 ||Laser de Saint-Hyacinthe ||LHJMQ ||8 ||0 ||2 ||2 ||6 || || || || ||
|-
|1995-1996|| Channel Cats de Huntsville ||SHL ||59 ||28 ||55 ||83 ||230 ||10||5||6||11||37
|- 
|1995-1996||Generals de Flint ||CoHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||8 ||1 ||1 ||2 ||14
|-
|1996-1997|| Channel Cats de Huntsville ||CHL ||62 ||15 ||49 ||64 ||307 ||9 ||2||13 ||15 ||17
|-
|1997-1998|| Channel Cats de Huntsville || CHL||70 ||37 ||97 ||124 ||220 ||3 ||0||5 ||5 ||4
|-
|1998-1999|| Channel Cats de Huntsville || CHL||58 ||28 ||71 ||99 ||140 ||15 ||3||16 ||19 ||19
|-
|1998-1999||Moose du Manitoba|| LIH ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 || || || || ||
|-
|1999-2000|| Channel Cats de Huntsville || CHL||59 ||22 ||61||83 ||272 ||5 ||0||4 ||4 ||15
|-
|2000-2001|| Iguanas de San Antonio || CHL||65 ||22 ||58||80 ||212 ||9 ||4||5 ||9 ||41
|-
|2001-2002|| Iguanas de San Antonio || CHL||64 ||16 ||50||66 ||204 ||4 ||1||4 ||5 ||12
|-
|2002-2003|| Blazers d'Oklahoma City|| CHL||64 ||18 ||43||61 ||170 ||5 ||3||1 ||4 ||8
|-
|2003-2004 ||Cousin de Saint-Hyacinthe || LHSMQ||24 ||5 ||6 ||11 ||104 || || || || ||
|-
|2003-2004 ||Blazers d'Oklahoma City|| CHL||26 ||6 ||3||9 ||84 || || || || ||
|-
|2004-2005|| Blazers d'Oklahoma City || CHL||2 ||0 ||1 ||1 ||4 || || || || ||
|-
|2004-2005|| Tarantulas de Topeka || CHL||24 ||9 ||10||19 ||102 || || || || ||
|-
|2004-2005|| Saints de San Angelo || CHL||15 ||6 ||4||10 ||22 ||7 ||3||3 ||6 ||14
|-
|2005-2006||Gap Hockey Club||Ligue Magnus||18 ||5 ||8||13 ||154 || || || || ||
|-
|2006-2007 ||Top Design de Saint-Hyacinthe||LNAH||16 ||5 ||2||7 ||21 || || || || ||
|-

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1974
Naissance à Drummondville
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe
Joueur des Channel Cats de Huntsville
Joueur des Generals de Flint
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur des Iguanas de San Antonio
Joueur des Blazers d'Oklahoma City (LCH)
Joueur du Cousin de Saint-Hyacinthe
Joueur des Tarantulas de Topeka
Joueur des Saints de San Angelo
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Top Design de Saint-Hyacinthe
Champion de la coupe du président Ray-Miron
Attaquant de hockey sur glace